Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Дагестан — самый многонациональный регион России

Численность населения

Демография 

Рождаемость — 19,1 на тысячу населения (4-е место в Российской Федерации, после Тывы, Чечни и Ингушетии). Среднее число детей на одну женщину — 2.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Народы Дагестана 

До 20-х годов XX века нахско-дагестанские народы Дагестана считались лезгинскими племенами.

Коренными малочисленными народами Республики Дагестан Госсоветом Дагестана в 2000 году официально установлены только 14 народов: аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасараны, ногайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-аккинцы.

Кроме этого в юго-западном Дагестане (Западном «горном Дагестане») проживают ещё 14 народностей, которые официально в переписях выделяются как этнические группы в составе аварцев: андийцы, арчинцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамалинцы и цезы.. Также в составе даргинцев выделяются родственные им кайтагцы и кубачинцы.

Языковые группы народов Дагестана 

Народы Дагестана говорят на языках четырёх основных языковых групп.

На языках нахской и дагестанской ветвей нахско-дагестанской языковой семьи говорят следующие народы (численность в Дагестане):
 Аварцы, андо-цезские народы и арчинцы — 496,1 тыс. чел. (27,5 % от населения Дагестана, 1989 г.), 758,4 тыс. чел. (29,4 % , 2002 г.), 850,0 тыс. чел. (29,2 %, 2010 г.), 956.8 тыс. чел. (30%, 2021 г.)
 Даргинцы, кайтагцы и кубачинцы — 280,4 тыс. (15,6 %, 1989 г.), 425,5 тыс. (16,5 %, 2002 г.), 490,4 тыс. (16,9 %, 2010 г.)
 Лезгины — 204,4 тыс. (11,3 %, 1989 г.), 336,7 тыс. (13,1 %, 2002 г.), 385,2 тыс. (13,2 %, 2010 г.)
 Лакцы — 91,7 тыс. (5,1 %, 1989 г.), 140,2 тыс. (5,4 %, 2002 г.), 161,3 тыс. (5,5 %, 2010 г.)
 Табасараны — 78,2 тыс. (4,3 %, 1989 г.), 110,2 тыс. (4,3 %, 2002 г.), 118,8 тыс. (4,15 %, 2010 г.)
 Чеченцы (аккинцы) — 57,9 тыс. (3,2 %, 1989 г.), 87,9 тыс. (3,4 %, 2002 г.), 93,7 тыс. (3,2 %, 2010 г.)
 Агулы — 13,8 тыс. (0,7 %, 1989 г.), 23,3 тыс. (0,9 %, 2002 г.), 28,1 тыс. (1,0 %, 2010 г.)
 Рутульцы — 15,0 тыс. (0,8 %, 1989 г.), 24,3 тыс. (0,9 %, 2002 г.), 27,9 тыс. (1,0 %, 2010 г.)
 Цахуры — 5,2 тыс. (0,3 %, 1989 г.), 8,2 тыс. (0,3 %, 2002 г.), 9,8 тыс. (0,3 %, 2010 г.)

Кроме Дагестана, дагестаноязычные народы (аварцы, ахвахцы, будухи, дидойцы, крызы, лезгины, рутульцы, удины, цахуры и хиналугцы) проживают ещё в Азербайджане и Грузии.

На языках тюркской группы алтайской языковой семьи в Дагестане говорят:
 Кумыки — 231,8 тыс. (12,9 %, 1989 г.), 365,8 тыс. (14,2 %, 2002 г.), 431,7 тыс., (14,8 %, 2010 г.)
 Азербайджанцы — 75,5 тыс. (4,2 %, 1989 г.), 111,7 тыс. (4,3 %, 2002 г.), 130,9 тыс. (4,5 %, 2010 г.)
 Ногайцы — 28,3 тыс. (1,6 %, 1989 г.), 38,2 тыс. (1,4 %, 2002 г.), 40,4 тыс. (1,4 %, 2010 г.)

На языках славянской группы индоевропейской языковой семьи в Дагестане говорят:
 Русские (включая терских казаков), украинцы, белорусы — 175,4 тыс.(9,7 %, 1989 г.), 124,3 тыс. (4,8 %, 2002 г.), 105,8 тыс. (3,6 %, 2010 г.)

На языках иранской группы индоевропейской языковой семьи в Дагестане говорят:
 Таты, горские евреи, персы, осетины — 16,6 тыс. (только таты и горские евреи 0,9 %, 1989 г.), 3,5 тыс. (0,1 %, 2002 г.), 2 тыс. (0,07 %, 2010 г.)

Источники:
 
 
 :

Национальный состав Дагестана по переписям СССР

Национальный состав Дагестана по переписям 2002, 2010 и 2021 

Дагестан является самой многонациональной республикой России. 14 языкам народов Дагестана придан статус государственных. К ним относятся: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, русский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.

Национальный состав населения Дагестана по переписям 2002, 2010 и 2021 годов:

  В таблице показаны народы c численностью более 200 человек по переписи 2021
  Численность ряда народов по данным переписей населения может не совпадать с другими оценками их численности, в особенности, малых народов, включённых переписью в состав аварцев и даргинцев. Так, например, оценочная численность андийцев достигает 30000 чел. (вместо 21270 чел. по переписи 2002 в Дагестане), цезов (дидойцев) — 27000 чел. (вместо 15176 чел. по переписи в Дагестане), кайтагцев — 20000 чел. (вместо 4 чел.), чамалинцев — от 4000 до 17200 чел. (вместо 3 чел. в Дагестане), хваршинов — от 1000 до 12000 чел. (вместо 107 чел.), бежтинцев — 12000 чел. (вместо 6198 чел.), багулалов — 10000 чел. (вместо 18 чел.), годоберинцев — 8000 чел. (вместо 2 чел.), кубачинцев — 7000 чел. (вместо 57 чел.), ботлихцев — 6000 чел. (вместо нуля в Дагестане по переписи), тиндинцев — 4000-6500 чел. (вместо 33 чел.), арчинцев — 5000 чел. (вместо 7 чел.), гунзибцев — 4700 чел. (вместо 972 чел.), гинухцев — от 1000 до 4000 чел. (вместо 525 чел.).

Религия 
Подавляющее большинство верующих среди нахско-дагестанских и тюркских народов региона — мусульмане (в основном — сунниты, а также шииты — среди лезгин села Мискинджа и основной части азербайджанцев), горские евреи исповедуют иудаизм, а русские — православное христианство.

Языковой состав населения Дагестана 

 В таблице показаны языки c владеющими более 100 человек по переписи 2021

Население районов и городских округов 
Численность населения административных единиц (районов и городских округов) Дагестана.

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Этногенез

Галерея

Примечания

Литература 
 Казиев Шапи, Карпеев Игорь.

Ссылки 
 
 Atlas of Multilingualism in Dagestan (Атлас многоязычия в Дагестане)

 
Дагестана
Народы Кавказа